Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Grady (Grady County) :
Comté de Grady, situé dans l'État de Géorgie ;
Comté de Grady, situé dans l'État de l'Oklahoma.